Лея може да се отнася за:
 молдовска лея - паричната единица, която се използва в Молдова;
 румънска лея - паричната единица, която се използва в Румъния.